HKm Zvolen (de l'acrònim en eslovac Hokejový Klub Mesta), club d'hoquei sobre gel de la ciutat de Zvolen, a Eslovàquia
 Hans Kusters Music, companyia discogràfica de Bèlgica
 HKM (sèrie) (de l'acrònim en castellà dHablan, Kantan, Mienten), sèrie de televisió produïda per Cuatro a Espanya
 Human Killing Machine, videojoc de lluita per a ordinador domèstic
 Alta crítica (del seu nom en alemany Historisch-Kritische Methode), estudi de la Bíblia amb el mètode de la crítica històrica i la crítica textual
 Motor de moviment alternatiu''' (del seu nom en alemany HubKolbenMotor''), motor tèrmic on els gasos resultants d'un procés de combustió empenyen un pistó